Aristologia (lateinisch; „Osterluzei“, „Hohlwurz“) steht für:

 die Gattung Pfeifenblumen
 die Art Gewöhnliche Osterluzei